Cholula kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cholula, Hidalgo, Tianguistengo, 
 Cholula, Puebla, San Pedro Cholula, 

Robotskapade Mexikoförgreningar